Максакова — російське прізвище.

Це прізвище носять:

 Максакова Людмила Василівна (*1940) — радянська та російська актриса театру та кіно.
 Максакова Марія Петрівна (1902—1974) — радянська оперна співачка, мати Максакової Людмили Василівни, бабуся Максакової-Ігенбергс Марії Петрівни
 Максакова-Ігенбергс Марія Петрівна (*1977) — російська і українська оперна співачка, депутат Державної Думи Росії VI скликання.

Див. також 
 Максаков

Російські прізвища